Самара́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Самарас, Антонис (род. 1951) — греческий политик, экономист.
 Самарас, Иоаннис (род. 1961) — греческий футболист и тренер.
 Самарас, Йоргос (род. 1985) — греческий футболист, нападающий.
 Самарас, Лукас (род. 1936) — греко-американский фотохудожник, скульптор.
 Самарас, Михаил (в монашестве Варфоломей, род. 1972) — митрополит Смирнский.
 Самарас, Никос (1970—2013) — греческий волейболист.
 Самарас, Спирос (1881—1917) — греческий композитор, автор Олимпийского гимна.
 Самарас, Тим (1957—2013) — американский «охотник на торнадо».
  (род. 1956) — греческий композитор.